Graciosa ist der Name mehrerer Inseln:
 La Graciosa (Kanarische Inseln)
 Graciosa (Azoren)
Siehe auch
 Gracioso
 Graziosi